Red Road (film), een Brits/Deense thriller/dramafilm uit 2006, geregisseerd door Andrea Arnold
 Red Road (strip), een Zwitserse stripreeks die begonnen is in 1988, geschreven en getekend door Derib